Die Académie des sciences besteht aus französischen Mitgliedern, assoziierten Ausländern und korrespondierenden Mitgliedern. Sie teilt sich in zwei Divisionen auf: Mathematik, Physik, Astronomie und ihre Anwendungen zum einen und Chemie, Biologie, Medizin und ihre Anwendungen zum anderen; jede Division besteht aus mehreren Sektionen und es existiert mindestens eine Schnittstelle zwischen den Anwendungen.

Aktuelle Mitglieder

Verstorbene Mitglieder

Mitglieder vor 2000 
Die Liste ist unvollständig.
 Antoine Thomson d’Abbadie (1810–1897)
 Émile Charles Achard (1860–1944)
 Michel Adanson (1727–1806)
 François Arago (1786–1853)
 Adolphe d’Archiac (1802–1868)
 Victor Audouin (1797–1841)
 Adrien Auzout (1622–1691)
 François Lamathe Dom Bédos de Celles de Salelles (1709–1779)
 Eugène Belgrand (1810–1878)
 Henri Besairie (1898–1978)
 François Sulpice Beudant (1787–1850)
 Jean-Paul Bignon (1662–1743)
 Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville (1697–1782)
 Mathurin-Jacques Brisson (1723–1806)
 Isaak Bruckner (1686–1762)
 Jean-Dominique Cassini (Cassini I) (1625–1712)
 Jean-Antoine Chaptal (1756–1832)
 Jean-Martin Charcot (1825–1893)
 Auguste Chauveau (1827–1917)
 Guillaume Delisle (1675–1726)
 Anatole Demidoff di San Donato (1813–1870)
 Georg Christoph Eimmart (1638–1705)
 Paul Fallot (1889–1960)
 Léon Foucault (1819–1868)
 Marcel J. E. Golay (1902–1989)
 Chrétien-Louis-Joseph de Guignes (1759–1845)
 Edmond Halley (1656–1742)
 Wilhelm Homberg (1652–1715)
 Christiaan Huygens (1629–1695)
 Paul André-Marie Janet (1863–1937)
 Edward Jenner (1749–1823)
 Christian Kramp (1760–1826)
 Ernst Eduard Kummer (1810–1893)
 Philippe de La Hire (1640–1718)
 Bernard Germain Lacépède (1756–1825)
 William Lambton (1756–1823)
 Gottfried Wilhelm Leibniz (associé étranger) (1646–1716)
 Alexis Littré (1658–1726)
 Nicolas de Malézieu (1650–1727)
 Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754–1793)
 Marc-René de Montalembert (1714–1800)
 Daniel Nebel (1664–1733)
 Daniel Wilhelm Nebel (1735–1805)
 Louis Pasteur (1822–1895)
 Philippe-Jean Pelletan (1747–1829)
 Marguerite Perey (1909–1975)
 Jean Picard (1620–1682)
 Auguste Rateau (1863–1930)
 Paul Séjourné (1851–1939)
 Jean Trembley (1749–1811)
 Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651–1708)
 Paul Vieille (1854–1934)
 Willem Vrolik (1801–1863)
 Johann Philipp von Wurzelbau (1651–1725)

Literatur 
 Éric Brian: Histoire et mémoire de l’académie des Sciences. guide de recherche. Tec-&-Doc, London 1996, ISBN 2-7430-0148-8.

Weblinks 
 Alphabetische Liste der Mitglieder der Akademie (mit Kurzporträt)

Einzelnachweise 

Academie des sciences